Spiritualismus (von lat. spiritus ‚Geist‘) steht für:
 Spiritualismus (Philosophie), Interpretation des Wirklichen als geistig
 Spiritualismus (Theologie), theologische Anschauung, die die Erfahrung des göttlichen Geistes in den Vordergrund stellt.

Siehe auch:
 Spiritismus, Glauben an Kontakte mit Geistern von Toten
 Spiritualität, Geistigkeit, Glaube an die Verbindung zum Göttlichen